

Смичка — селище, Ібресинський район, Чувашія
 Смичка — присілок, Моркинський район, Марій Ел
 Смичка — селище, Тісульський округ, Кемеровська область
 Смичка — селище, Туринський міський округ, Свердловська область